Egy alakzat érintője általánosan olyan egyenes, amelynek az adott alakzattal „egy közös pontja van” – természetesen a periodikus függvényeknél (szinusz-, koszinusz-, tangens-, kotangensfüggvény stb.) végtelen sok is lehet a periodikus függvény definíciójából következően.

Egy függvény adott pontbeli érintőjének meghatározásához a függvény adott pontbeli differenciálhányadosára (deriváltjára) van szükség, ez adja az érintőegyenes meredekségét. Az így kapott egyenes egyenlete (y = ax + b alakú, ahol a a meredekség) és az eredeti függvény egyenlete (pl.: y = ax2 + bx + c, vagy y = lg x) alkotta egyenletrendszernek egyetlenegy (x, y) számpár megoldása van.

Geometria